Ólafur Jóhannesson peut faire référence à :

Ólafur Jóhannesson (1913-1984), ancien premier ministre de l'Islande,
Ólafur Jóhannesson (1957- ), entraîneur islandais de football.